Willie steht für:

 Willie (Maskottchen), Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 1966
 Willie (Vorname), männlicher Vorname

Willie ist der Familienname folgender Personen:
 Asa H. Willie (1829–1899), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Charles V. Willie (1927–2022), US-amerikanischer Soziologe
 John Willie (1902–1962), britischer Pionier der Fetischfotografie und Bondagekünstler
 Kelly Willie (* 1982), US-amerikanischer Sprinter